Леон Адереми Балогун (; ) — нигерийский и немецкий футболист, защитник сборной Нигерии.

Карьера 
Родился в семье нигерийца и немки. Заниматься футболом начал в школе берлинской «Герты».

19 апреля 2009 года дебютировал в Бундеслиге в составе «Ганновера».

Позднее выступал за бременский «Вердер».

В 2014 году, после окончания контракта с «Фортуной» из Дюссельдорфа, три месяца оставался без клуба. Затем заключил однолетний договор с «Дармштадтом».

С 2015 года выступал за «Майнц 05».

Сборная 
В марте 2014 года впервые получил вызов в сборную Нигерии на товарищеский матч против Мексики.

Достижения 
  «Рейнджерс»
 Чемпион Шотландии: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на fussballdaten.de

Футболисты Нигерии
Футболисты Германии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Рейнджерс»